A ginástica rítmica foi uma das modalidades esportivas na Universíada de Verão de  1991, realizada na Inglaterra. A vencedora da modalidade foi a Coreia do Norte, com cinco medalhas de ouro.

Quadro de medalhas

Ligações externas

Universíada de Verão de 1991